El término Appaloosa puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Appaloosa, una raza de caballos;
 a Appaloosa Interactive (antes, Novotrade International), una corporación fundada en 1983 en Hungría;
 a Appaloosa, título en España de la película estadounidense dirigida por Ed Harris y estrenada en el 2008.